Carlyle ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Ertel Carlyle (1897–1960), US-amerikanischer Politiker
 Jane Welsh Carlyle (1801–1866), schottische Literatin, Ehefrau von Thomas Carlyle
 Mara Carlyle (* 1974/1975), britische Sängerin
 Phyllis Carlyle († 2022), US-amerikanischer Filmproduzentin und Casting-Director
 Randy Carlyle (* 1956), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Richard Carlyle (1914–2009), kanadischer Schauspieler
 Robert Carlyle (* 1961), schottischer Schauspieler
 Thomas Carlyle (1795–1881), schottischer Schriftsteller, Historiker und Philosoph
 Thomas Carlyle (Apostel) (1803–1855), schottischer Jurist und Apostel der Katholisch-Apostolischen Kirche

Carlyle ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Carlyle (Illinois)
 Carlyle (Kansas)
 Carlyle (Montana)

in Kanada:
 Carlyle (Saskatchewan)

Carlyle steht für:
 Carlyle Group, US-amerikanisches Finanzunternehmen

Siehe auch:
 Carlyle Township
 Carlyle House
 Carlile
 Carlisle (Begriffsklärung)